Oppiànic (Oppianicus) era el nom de tres persones mencionades per Ciceró en relació als seus judicis: (Ciceró. Pro Cluentio)
 Estaci Albi Oppiànic, acusat pel seu fillastre Aule Cluenci d'haver intentat enverinar-lo (74 aC), i va ser condemnat.
 Oppiànic, fill de l'anterior, que va acusar a Cluenci el 66 aC de tres intents d'enverinament.
 Gai Oppiànic, germà d'Estaci Albi Oppiànic, que hauria estat enverinat per aquest darrer.